Jonas is een mannelijke voornaam en de Griekse variant van het Hebreeuwse Jona. De Hebreeuwse betekenis is (vredes)duif. In Duitsland is de naam als voornaam sinds de jaren 80 erg populair.

Iemand jonassen betekent dat iemand door twee personen aan de armen en benen wordt opgegooid en weer opgevangen, of in het water of in bed wordt gegooid. Dit woord is afgeleid van het Bijbelverhaal waarin de ongehoorzame profeet Jona door zeelui uit hun schip werd gegooid. Het verhaal beschrijft echter niet op welke manier dat ging.

Verwijzingen

Religie
 Justus Jonas, Duitse protestantse hervormer
 Jonah, aartsbisschop van Moskou
 het Bijbelboek Jona uit het Oude Testament
 Jona (profeet) of Jonas, de profeet in dit boek, in de Koran Yoenoes of Yunus genoemd.

Muziek
 Jonas, oratorium van de Italiaanse componist Giacomo Carissimi
 Jonas Altberg, Zweedse dj, beter bekend als Basshunter
 Jonas Brothers, Amerikaanse christelijke poprockband 
 My Name Is Jonas, van de Amerikaanse band Weezer
 Jonas Blue, Britse dj en producer

Film
 Jonas Quinn, personage in de sf-reeks Stargate SG-1
 Michael Jonas, personage in de sf-reeks Star Trek: Voyager
 Jonas Simbacca, personage in animatiereeks Exosquad

Personen 
Jonas Armstrong, Brits/Iers acteur
Jonas Eriksson, Zweeds voetbalscheidsrechter
Jonas Gonçalves Oliveira, Braziliaans voetballer
Jonas Van Geel, Belgisch acteur/presentator
Jonas Kyratzes, schrijver en ontwerper van videogames
Jonas Salk, Amerikaans onderzoeker
Jonas Thern, Zweeds voetballer
George Jonas, Conservatieve Canadese schrijver, dichter en journalist van Hongaarse afkomst
Jonas Geirnaert, Belgische striptekenenaar en comedian, bekend van onder andere Kabouter Wesley.

Overige 
 Jonas (tijdschrift), voormalig antroposofisch tijdschrift
 De Jonas, buurtschap in de Nederlandse provincie Gelderland
 JOnAS, applicatieserver
 Yonah, codenaam van een Intel-processor
 Jonas (geslacht), krabbengeslacht
 Jonas L.A., serie van Jonas Brothers

Zie ook
 Jona (doorverwijspagina)

Jongensnaam